В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1986